George Bogle se poate referi la:

 George Bogle of Daldowie (1700–1784), negustor din Glasgow
 George Bogle (1746–1781), fiul său, primul diplomat britanic care a călătorit în Tibet